Peter Ackroyd kan syfta på:

* Peter Ackroyd (1917–2005), brittisk bibelforskare
 Peter Ackroyd (född 1949), brittisk författare